Гунбин — русская фамилия, известная с XVI века.

Известные носители 
 Гунбин, Аркадий Леонидович (1928—2006) — советский военачальник, генерал-майор
 Гунбин, Николай Александрович (1918—2011) — полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Гунбин, Фёдор Васильевич (1886—1948) — участник Белого движения на Юге России, подполковник.

См. также 
 Губин

Примечания